Мозамбикский жестовый язык (Mozambican Sign Language) — основной жестовый язык общества глухих в Мозамбике. Наиболее распространён среди глухих, проживающих в трёх крупнейших городах: Бейра, Мапуто и Нампула. В 1999 году были приложены усилия по стандартизации языка. Мозамбикский жестовый язык не базируется на португальском жестовом языке,  или на американском жестовом языке, хотя подобное происхождение ему иногда приписывается.

Примечания

Литература 
 Glottolog 2.2 Resources for Mozambican Sign Language. n.a. 2013. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 Mozambican Sign Language: a language of Mozambique. n.a. 2013. SIL International.

Ссылки 
 Мозамбикский жестовый язык на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Мозамбика
Жестовые языки по алфавиту
Изолированные жестовые языки